Личфилд () — топоним.

 Личфилд — старинный город в английском графстве Стаффордшир со статусом сити, северный пригород Бирмингема.
 Личфилд — неметрополитенский район в церемониальном графстве Стаффордшир в Англии.

См. также 
 Граф Личфилд
 Литчфилд